Nelldal kan syfta på:

Bo-Lennart Nelldal – en svensk infrastrukturforskare
Niklas Nelldal – en svensk musiker och producent

Svenska efternamn